Lista pobjednika konstruktora Formule 1 obuhvaća razdoblje od 1950. do 2020.

Lista pobjednika

Pobjede po sezonama 

1958. - Momčad Rob Walker Racing Team je ostvarila 2 pobjede u Cooperovom bolidu.
1959. - Momčad Cooper Car Company je ostvarila 3 pobjede u Cooperovom bolidu, dok je momčad Rob Walker Racing Team ostvarila 2 pobjede u Cooperovom bolidu.
1960. - Momčad Rob Walker Racing Team je ostvarila 2 pobjede u Lotusovom bolidu.
1961. - Momčad Rob Walker Racing Team je ostvarila 2 pobjede u Lotusovom bolidu, dok je momčad Team Lotus ostvarila 1 pobjedu u Lotusovom bolidu. Momčad Scuderia Ferrari je ostvarila 4 pobjede u Ferrarijevom bolidu, dok je momčad FISA (Federazione Italiana Scuderie Automobilistiche) ostvarila 1 pobjedu u Ferrarijevom bolidu.
1968. - Momčad Team Lotus ostvarila je 4 pobjede u Lotusovom bolidu, dok je momčad Rob Walker Racing Team je ostvarila 1 pobjedu u Lotusovom bolidu. Momčad Matra International (Tyrrell) je ostvarila 3 pobjede u Matrinom bolidu.
1969. - Momčad Matra International (Tyrrell) je ostvarila 6 pobjeda u Matrinom bolidu.
1970. - Momčad Tyrrell Racing Organisation je ostvarila 1 pobjedu u Marchovom bolidu.

Vanjske poveznice 
Statistics Constructors - Wins by number - Stats F1

Formula 1